Юнкерс T 19 (), — немецкий учебно-тренировочный и туристический одномоторный моноплан конструкции Эрнста Цинделя. Всего было построено три экземпляра с различными моторами. Первый полёт был совершён в 1922 году.

Эксплуатация 
Т19 использовались для лётного обучения, а также участвовали в различных соревнованиях. После списания одна из машин использовалась как стенд для испытания двигателей.

Конструкция 
Самолёт представлял собой металлический высокоплан с подкосным шасси. На первом экземпляре был установлен двигатель Siemens Sh 4 мощностью 65 л.с. который в ходе испытаний был заменен на более мощный Siemens Sh 5 мощностью 85 л.с., при этом обозначение самолёта заменили на Т19а.

Технические характеристики (Т 19а) 
 Экипаж: 1 пилот, 1-2 пассажира
 Длина: 6,85 м
 Размах крыла: 11,25 м
 Высота: 2,75 м
 Площадь крыла: 19,00 м²
 Профиль крыла:
 Масса пустого: 525 кг
 Масса снаряжённого:
 Нормальная взлётная масса: 765 кг
 Максимальная взлётная масса:
 Двигатель Siemens Sh 5
 Мощность: 1 x 85 л.с.

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 133 км/ч
 у земли:
 на высоте м:
 Крейсерская скорость: 105 км/ч
 Практическая дальность: 360 км
 Практический потолок: м
 Скороподъёмность: м/с
 Нагрузка на крыло: кг/м²
 Тяговооружённость: Вт/кг
 Максимальная эксплуатационная перегрузка:

Ссылки

Примечания 

Самолёты Германии
Самолёты Junkers